Montacuta är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Enligt Catalogue of Life ingår Montacuta i familjen Lasaeidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Montacutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Montacuta